Santamaria è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santimaria.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente anche nel genovese.

Potrebbe derivare da un toponimo contenente "Santa Maria" nel nome.

In Italia conta circa 1746 presenze.

La variante Santimaria è padovana.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani